Radim Vrbata (; né le  à Mladá Boleslav en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Son frère David Vrbata est également professionnel.

Carrière de joueur 
Alors qu'il évolue avec l'équipe junior du BK Mladá Boleslav, il est choisi au cours de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey en  par les Olympiques de Hull. Il part alors dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au cours du repêchage d'entrée 1999 dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en  en . Il passe professionnel en 2001. Il débute dans la LNH le  contre les Rangers de New York.

Le , il annonce sa retraite du hockey professionnel.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il est champion du monde 2005.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 54|| 22|| 38|| 60|| 16|| 23|| 6|| 13|| 19|| 6
|-
| 1999-2000|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 58|| 29|| 45|| 74|| 26|| 15|| 3|| 9|| 12|| 8
|-
| 2000-2001|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 55|| 56|| 64|| 120|| 67|| 10|| 4|| 7|| 11|| 4
|-
| 2000-2001|| Bears de Hershey|| LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2001-2002|| Bears de Hershey||  LAH|| 20|| 8|| 14|| 22|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 52|| 18|| 12|| 30|| 14|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 66|| 11|| 19|| 30|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 10|| 5|| 0|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 80|| 12|| 13|| 25|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga|| 45|| 18|| 21|| 39|| 91|| 12|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 2005-2006|| Hurricanes de la Caroline|| LNH|| 16|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Blackhawks de Chicago|| LNH|| 45|| 13|| 21|| 34|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 77|| 14|| 27|| 41|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 76|| 27|| 29|| 56|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 18|| 3|| 3|| 6|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| BK Mladá Boleslav || Extraliga|| 11|| 5|| 3|| 8|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga|| 7|| 7|| 2|| 9|| 2|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 82|| 24|| 19|| 43|| 24|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2010-2011|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 79|| 19|| 29|| 48|| 20|| 4|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2011-2012|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 77|| 35|| 27|| 62|| 24|| 16|| 2|| 3|| 5|| 8 
|-
| 2012-2013|| BK Mladá Boleslav || 1. liga|| 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 34|| 12|| 16|| 28|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 80|| 20|| 31|| 51|| 22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 79 || 31 || 32 || 63 || 20 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 63 || 13 || 14 || 27 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 81 || 20 || 35 || 55 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Panthers de la Floride || LNH || 42 || 5 || 9 || 14 || 16 || - || - || - || - || -

| || 284 || 339 || 623 || 294 || 42 || 8 || 10 || 18 || 12

Au niveau international 

|-
| 2001 || align=left| République tchèque U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2003 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 9 || 3 || 3 || 6 || 2 || align=left|
|-
| 2005 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2008 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde || 7 || 5 || 2 || 7 || 4 || align=left|
|-
| 2013 || align=left| République tchèque || align=left|Championnat du monde || 8 || 2 || 1 || 3 || 4 || align=left|

Références

Naissance en juin 1981
Naissance à Mladá Boleslav
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du BK Mladá Boleslav
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Panthers de la Floride